В квалификации на чемпионат Европы по баскетболу 2013 участвовало 39 команд. 8 из них квалифицировались автоматически, остальные 31 соревновались за 16 оставшихся мест.

Квалификационный раунд 
В квалификационном раунде участвовала 31 команда, разделённая на пять групп из 5 сборных и  1 группу из 6 команд.  Они провели по два матча между собой: дома и на выезде. Сборные, занявшие первые и вторые места, квалифицируются на чемпионат Европы. Также будут участвовать в Евробаскете 2013 4 лучшие сборные из числа команд, занявших 3-е место. Игры будут проходить с 15 августа  по 11 сентября 2012 года.

Корзина

Жеребьевка 
Жеребьевка состоялась 4 декабря 2011 года во Фрайзинге в Германии

Результаты

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Примечания

Ссылки 
 Квалификационный раунд на сайте ФИБА Европы
 
Чемпионат Европы по баскетболу 2013
2012 год в баскетболе